Dahlqvist  är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Enligt offentlig statistik var den 31 december 2019 följande antal personer folkbokförda i Sverige med stavningsvarianterna
 Dalqvist 3959
 Dahlquist 762
 Dahlkvist 494
 Dalqvist 156
 Dalkvist 134
 Dalquist 43
Totalt blir detta 5548 personer.

Personer med efternamnet Dahlqvist eller med varianter av detta namn

 Alfred Dahlqvist (1914–1983), skidåkare
 Ann Margret Dahlquist-Ljungberg (1915–2002), författare och bildkonstnär
 Anna Dahlqvist (född 1975), journalist och författare
 Annika Dahlqvist (född 1948), läkare, författare och föreläsare
 Annika Dahlqvist (född 1955), sångerska, känds om Blues Annika

 Bengt Dalqvist (född 1975), skådespelare, dansare och musiker
 Bengt Dahlqvist (politiker) (född 1944), kommunalråd
 Bob Dahlquist (1938–2005), musiker
 Bror Dahlqvist (1899–1986), målare
 Börje Dahlqvist (1929–2022), journalist, redaktör och direktör

 Dennis Dahlqvist (född 1961), konstkritiker, utställningskurator

 Edvin Dahlqvist (född 1999), fotbollsspelare

 Georg Dahlqvist (1807–1873), skådespelare
 Germund Dahlquist (1925–2005), datorpionjär, professor i numerisk analys
 Greta Dahlqvist (1846–1914), operasångerska
 Gunnar Dahlquist (1884–1945), missionsdirektor

 Ibe Dahlquist (1924–1996), silversmed

 Jon Dahlkvist (född 1980), kammarmusiker, och musikpedagog
 Jan Dahlqvist  (född 1960), fotograf
 Jonas Dahlquist (född 1976), fotbollskommentator
 Josef Dahlqvist (1881–1936), ingenjör

 Karl Reinhold Dahlqvist (1900–1971), bildkonstnär och skulptör

 Lars Dahlqvist (född 1942), filmfotograf
 Lasse Dahlquist (1910–1979), kompositör, sångare och skådespelare
 Lennart Dahlquist (1920–1993), konstnär
 Lillemor Dahlqvist (född 1938), sångerska och skådespelare
 Lisa Dahlkvist (född 1987), fotbollsspelare

 Magnus Dahlquist (född 1968), ekonom, professor
 Magnus Dahlqvist (född 1974), fotbollsspelare
 Maja Dahlqvist  (född 1994), längdåkare
 Mikael Dahlqvist (född 1967), politiker, socialdemokrat 

 Nils Dahlqvist (1871–1953), byggmästare och kommunalpolitiker i Malmö, högerman

 Peter Dahlqvist (fotbollsspelare) (född 1956)
 Robert Dahlqvist (1976–2017), musiker

 Siri Dahlquist (1889–1966), psalmförfattare
 Siri Dahlqvist-Svanberg (1852–1916), skådespelare
 Sixten Martin Dahlquist (1888–1977), präst
 Svea Dahlqvist (1884–1969), skådespelare
 Sven Dahlkvist (född 1955), fotbollsspelare

 Thorild Dahlquist (1920–2009), filosof

 Valdemar Dalquist (1888–1937), skådespelare, sångare, författare och regissör
 Åke Dahlqvist (1901–1991), filmfotograf

Källor

Svenska efternamn